Ра́йгородський прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Райгородський провулок — провулок у місті Київ.
 У місті Харків:
 Райгородський провулок;
 1-й Райгородський провулок;
 2-й Райгородський провулок.

Провулки